Чемпионат Азии по футболу среди юношеских команд 2016 — 17-й международный юношеский турнир по футболу для игроков не старше 16 лет, проводимый Азиатской конфедерацией футбола. Турнир прошёл в Индии с 15 сентября по 2 октября 2016 года.

Победитель, финалист и полуфиналисты получат право принять участие в юношеском чемпионате мира 2017, который пройдёт в Индии. Так как сборная Индии автоматически попадает на чемпионат мира, как страна-организатор, то в случае её попадания в полуфинал четвёртую путёвку получит команда-четвертьфиналист с лучшими результатами на турнире.

Стадионы 
Места проведения матчей турнира будут определены позднее.

Квалификация 

Жеребьёвка квалификационной стадии турнира была проведена 5 июня 2015 года в городе Куала-Лумпур (Малайзия). В квалификации участвовали 45 юношеских сборных стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола. В результате отбора были выявлены 15 сильнейших команд Азии, которые наряду с хозяевами — сборной Индии — примут участие в финальной стадии турнира.

27 октября 2015 года команда Непала была дисквалифицирована, так как в матчах квалификации принимал участие игрок, чей возраст не соответствовал регламенту.

Квалифицировавшиеся команды 

  Австралия
  Вьетнам
  Индия (хозяева)
  Ирак
  Иран
  Киргизия
  КНДР
  Кувейт
  Малайзия
  Оман
  ОАЭ
  Республика Корея
  Саудовская Аравия
  Таиланд
  Узбекистан
  Япония

Финальный турнир

Составы 

В заявку на турнир могут быть включены лишь игроки, родившиеся не раньше 1 января 2000 года.

Групповой этап

Регламент 
Победители каждой из четырёх групп, а также команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал турнира. Положение команд в турнирной таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных во всех матчах группового этапа;
 Разница мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового этапа;
 Количество забитых мячей во всех матчах группового этапа.

При равенстве трёх основных показателей у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Разница мячей, забитых и пропущенных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Количество забитых рассматриваемыми командами мячей в матчах группового этапа между собой;
 Жребий, проводимый Организационным комитетом ФИФА.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
На стадии плей-офф в случае ничейного исхода основного времени матча для определения победителя использовались послематчевые пенальти (дополнительное время не применяется).

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания 

2016
футбол
футбол
футбол
Международные соревнования по футболу в Индии
Футбол в Азии в 2016 году
Сентябрь 2016 года
Октябрь 2016 года